Ottilienhof ist ein deutscher Ortsname:
 Ottilienhof (Cottbus), historisches Vorwerk der kreisfreien Stadt Cottbus, Brandenburg, Deutschland; heute im Stadtteil Mitte enthalten
 Ottilienhof (Striegistal), Ortschaft in der Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, Deutschland
 Ottilienhof, Ort im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Otole im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen